Orto ima više značenja:
 Orto, Asti
 Orto, Genoa
 Orto, Pistoia